Râul Valea Poienilor se poate referi la:

 Valea Poienilor - afluent al râului Ieud
 Valea Poienilor - afluent al râului Gârla Sirețel
 Valea Poienilor - afluent al râului Șieu (Botiza)